Вальибона ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Пуэртос. Занимает площадь 91,4 км². Население — 100 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca
 Asociación "Amics de Vallibona"
 Asociación Cultural "Col·lectiu Avinsilona"

Муниципалитеты Кастельона